Municipio de Des Moines puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Des Moines (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Des Moines (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Des Moines (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Des Moines (condado de Jefferson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Des Moines (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Des Moines (condado de Pocahontas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pocahontas.
 Municipio de Des Moines (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Des Moines (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Des Moines (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Des Moines (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clark.